Elenwë is een personage uit de fictieve wereld van J.R.R. Tolkien.

De naam Elenwë betekent in het Nederlands: Sterrenmaagd.

Elenwë is een elf die behoort tot de Vanyar en heeft, zoals bijna heel haar volk, blonde haren. Ze was de vrouw van Turgon en de moeder van Idril. Ze was een van de weinige niet-Noldorijnse elfen die mee gingen naar Beleriand. Zoals vele van de bannelingen kwam ze echter bij de overtocht van de Helcaraxë om.

Huis van Finwë 

Vanya